Кубок Чилі з футболу 2022 — 42-й розіграш кубкового футбольного турніру у Чилі. Титул володаря кубка вперше здобув Депортес Магальянес.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/25 червня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/25 червня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/26 червня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/27 червня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/24 червня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/25 червня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/26 червня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/27 червня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/25 червня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/26 червня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/20 серпня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/20 серпня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/21 серпня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/21 серпня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/22 серпня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/23 серпня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/29 вересня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/28 вересня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25/28 вересня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/14 жовтня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/16 жовтня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня/3 листопада 2022

|}

Фінал 

|-
| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|13 листопада 2022

|}

Посилання 
 Кубок Чилі на soccerway 

2022
Чилі
2022 в чилійському спорті